Cleft steht für

geografische Objekte:
 Cleft Island, Insel vor der Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika
 Cleft Ledge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Cleft Peak, Berg in Tasmanien, Australien
 Cleft Peak (Antarktika), Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Cleft Point, Landspitze von Coronation Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
Cleft Falls, Wasserfall im US-Bundesstaat Wyoming

Sonstiges:
 Cleft-Children International, Stiftung zur medizinischen Behandlung von Kindern mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalte